Sam Moskowitz, pseud. Sam Martin
 Sam Martin (hokeista na trawie)
 Sam Martin (piosenkarz)